Личи́на — часть шлема в виде металлической маски. 

Личина полностью закрывает лицо военнослужащего, защищая его от не очень сильных ударов холодного оружия, к тому же оказывает психологическое воздействие на противников. Недостатки личин — ограничение обзора и затруднение дыхания.

Античные личины 

В Древней Греции и Риме существовали бронзовые или железные шлемы с антропоморфными личинами, закрывавшими всю голову. Их использовали всадники на турнирах, а также катафракты и знаменосцы, а также пехотинцы, например в Древней Греции IV века до н.э.. Внешне маски были в стиле греческих статуй, имели вырезы для глаз, носа и рта. Существует три гипотезы их происхождения: заимствование у этрусков, фракийцев либо парфян.

Византия 
В Византии были довольно распространены кассидионы с антропоморфными личинами, похожими на древнеримские. К шлему они крепились налобным шарниром с петлёй, а фиксировались шнурами, проходящими через отверстия в маске. Тип лица — европеоидный, отличались очень реалистичной работой.

Кочевники 

Колпаки с антропоморфными личинами носили юго-восточные соседи Руси — половцы, чёрные клобуки. Личины имеют ряд характерных признаков: горбатый нос, усы, уши, служившие для крепления.

Похожие на личины чёрных клобуков, но имеющие отличия, использовались маски в Золотой Орде, Средней Азии. Они не имели ушей, фиксировались штифтом к шишакам или шатровидным шлемам.

Европа 
В Европе использование личин было сравнительно редким. Один из ранних образцов — шлем из Саттон-Ху с плоской маской. В эпоху возрождения в Италии имели хождение шлемы с личинами в стиле позднеримской кавалерии. Максимилиановский доспех иногда снабжался шлемом с «гротескным забралом» — личиной.

На Руси также, предположительно, могли быть шлемы с личинами. Не найдено ни одного русского шлема в комплекте с личиной или с креплением для неё, однако найдено два забрала-личины отдельно от шлемов в городищах Серенск и Изяславль. Они связаны с монгольским нашествием, поэтому их принадлежность неизвестна. На русских изобразительных источниках личины не встречаются, но упоминаются в письменных — строка «Сверкают сабли булатные около голов богатырских. Катятся шеломы злаченые с личинами добрым конём под копыта» из «Сказания о Мамаевом побоище»; однако оно датируется концом XV века, в связи с чем не может служить свидетельством бытования подобных шлемов во времена Куликовской битвы. Вместе с тем, личиной могли называть не только металлическую маску, но и другие элементы защиты лица, такие, как забрало. Однако ввиду особенностей тактики древнерусских воинов — массового использования конницей луков и сулиц — шлемы с защитой лица не получили распространения и являлись атрибутом военной элиты — князей и бояр. Ими же применялись шлемы с полумасками.

В Большая советская энциклопедия, 1-го издания, в статье «Шишак» личиной, в скобках, названа носовая стрелка (нос).

Япония 

Японцы использовали личины — мэнгу, имевшие разновидности, различающиеся закрываемой ими площадью лица:
  всё лицо;
  лицо ниже глаз;
  лоб и щёки;
  подбородок;
  щёки;
  плечи и подбородок.

Они делались из кожи или металла, могли покрываться лаком. Играли устрашающую функцию, а также играли роль дополнительной опоры при фиксации шлема на голове (ремни шлема для его надёжной фиксации, обвязывали вокруг специально вытянутого для этой цели подбородка маски).

Современность 
В настоящее время производителями защитного снаряжения разработаны несколько вариантов тактических пулезащитных масок для защиты лица, однако широкого распространения они не получили.

См. также 
 Забрало

Примечания

Литература 
 Marcus Junkelmann: Reiter wie Statuen aus Erz. Mainz 1996, ISBN 3-8053-1821-9

Ссылки 

 Н. В. Пятышева. Восточные шлемы с масками в Оружейной палате московского Кремля. // «Советская археология», 1968, № 3
 П. Васин, А. Лемешко. «Личины».

Детали шлемов